Кубок Аргентины по футболу 2022 () — 12-й розыгрыш Кубка Аргентины по футболу и 10-й с момента возобновления турнира в 2011 году. Турнир начался 23 февраля и завершился 30 октября 2022 года. В нём приняли участие 64 клуба из пяти высших уровней системы футбольных лиг Аргентины. Победитель турнира, Патронато, квалифицировался в Кубок Либертадорес 2023 и Суперкубок Аргентины по футболу 2023. Действующим обладателем являлся Бока Хуниорс, выбывший в полуфинале турнира.

Участники 
В этом сезоне примут участие 64 команды из 5 уровней аргентинского футбола (распределение команд по состоянию на конец 2021 года).

Примера (1)

Примера B Насьональ (2)

Примера B Метрополитана (3)

Торнео Федераль А (3)

Примера С  Метрополитана (4)

Примера D Метрополитана (5)

Представительство по провинциям

Формат и расписание 
Турнир проходит по системе плей-офф на выбывание, все стадии играются в один круг. Матчи проходят на нейтральных полях. В случае ничьи в основное время, сразу назначается серия пенальти. Турнирная сетка формируется сразу после жеребьёвки.

Точного расписания на Кубке Аргентины не предоставляется.

Турнирная сетка

Результаты

1/32 финала 

Кубок Аргентины по футболу
2022 год в Аргентине